Пуерто Фрио има више значења:

 Пуерто Фрио (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пуерто Фрио (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику